|-
|3501 Olegiya||1971 QU|| align=right|11,6|| align=right|2,924|| align=right|0,085|| align=right|5,00|| align=right|5,000||MBA||18. avgust 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3502 Huangpu||1964 TR1|| align=right|11,8|| align=right|3,127|| align=right|0,180|| align=right|2,82|| align=right|5,528||MBA||9. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|3503 Brandt||1981 EF17|| align=right|13,7|| align=right|2,616|| align=right|0,186|| align=right|11,91|| align=right|4,229||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3504 Kholshevnikov||1981 RV3|| align=right|11,7|| align=right|3,100|| align=right|0,182|| align=right|2,05|| align=right|5,456||MBA||3. september 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3505 Byrd||1983 AM|| align=right|11,7|| align=right|3,016|| align=right|0,110|| align=right|9,10|| align=right|5,237||MBA||9. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3506 French||1984 CO1|| align=right|11,4|| align=right|3,005|| align=right|0,093|| align=right|9,08|| align=right|5,208||MBA||6. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3507 Vilas||1982 UX|| align=right|11,3|| align=right|3,139|| align=right|0,153|| align=right|3,25|| align=right|5,561||MBA||21. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3508 Pasternak||1980 DO5|| align=right|12,5|| align=right|2,759|| align=right|0,113|| align=right|6,65|| align=right|4,582||MBA||21. februar 1980||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3509 Sanshui||1978 UH2|| align=right|12,1|| align=right|2,600|| align=right|0,153|| align=right|12,81|| align=right|4,192||MBA||28. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|3510 Veeder||1982 TP|| align=right|12,5|| align=right|2,547|| align=right|0,129|| align=right|5,69|| align=right|4,064||MBA||13. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3511 Tsvetaeva||1982 TC2|| align=right|12,3|| align=right|2,748|| align=right|0,200|| align=right|8,70|| align=right|4,554||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|3512 Eriepa||1984 AC1|| align=right|13,6|| align=right|2,249|| align=right|0,249|| align=right|7,50|| align=right|3,373||MBA||8. januar 1984||Anderson Mesa||J. Wagner
|-
|3513 Quqinyue||1965 UZ|| align=right|12,8|| align=right|2,629|| align=right|0,013|| align=right|2,65|| align=right|4,263||MBA||16. oktober 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|3514 Hooke||1971 UJ|| align=right|11,7|| align=right|3,935|| align=right|0,201|| align=right|3,52|| align=right|7,805||HLD||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|3515 Jindra||1982 UH2|| align=right|12,1|| align=right|2,845|| align=right|0,010|| align=right|1,41|| align=right|4,798||MBA||16. oktober 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3516 Rusheva||1982 UH7|| align=right|12,2|| align=right|2,882|| align=right|0,082|| align=right|2,32|| align=right|4,892||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3517 Tatianicheva||1976 SE1|| align=right|14,0|| align=right|2,242|| align=right|0,096|| align=right|3,15|| align=right|3,357||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3518 Florena||1977 QC4|| align=right|12,4|| align=right|2,675|| align=right|0,179|| align=right|13,89|| align=right|4,374||MBA||18. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3519 Ambiorix||1984 DO|| align=right|13,1|| align=right|2,171|| align=right|0,177|| align=right|00,57|| align=right|3,198||MBA||23. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|3520 Klopsteg||1952 SG|| align=right|13,9|| align=right|2,257|| align=right|0,183|| align=right|4,59|| align=right|3,391||MBA||16. september 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|3521 Comrie||1982 MH|| align=right|14,4|| align=right|2,263|| align=right|0,068|| align=right|3,88|| align=right|3,403||MBA||26. junij 1982||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|3522 Becker||1941 SW|| align=right|12,3|| align=right|3,170|| align=right|0,293|| align=right|8,37|| align=right|5,643||MBA||21. september 1941|| Turku || Y. Väisälä
|-
|3523 Arina||1975 TV2|| align=right|12,2|| align=right|2,372|| align=right|0,137|| align=right|9,68|| align=right|3,652||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3524 Schulz||1981 EE27|| align=right|13,3|| align=right|2,616|| align=right|0,127|| align=right|13,06|| align=right|4,230||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3525 Paul||1983 CX2|| align=right|12,1|| align=right|3,088|| align=right|0,099|| align=right|2,54|| align=right|5,426||MBA||15. februar 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3526 Jeffbell||1984 CN|| align=right|12,1|| align=right|2,792|| align=right|0,094|| align=right|8,49|| align=right|4,665||MBA||5. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3527 McCord||1985 GE1|| align=right|13,0|| align=right|2,293|| align=right|0,121|| align=right|5,51|| align=right|3,470||MBA||15. april 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3528 Counselman||1981 EW3|| align=right|12,9|| align=right|2,537|| align=right|0,159|| align=right|7,45|| align=right|4,040||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3529 Dowling||1981 EQ19|| align=right|14,0|| align=right|2,382|| align=right|0,186|| align=right|2,77|| align=right|3,676||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3530 Hammel||1981 EC20|| align=right|13,9|| align=right|2,401|| align=right|0,226|| align=right|1,18|| align=right|3,719||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3531 Cruikshank||1981 FB|| align=right|12,9|| align=right|2,625|| align=right|0,145|| align=right|13,13|| align=right|4,252||MBA||30. marec 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3532 Tracie||1983 AS2|| align=right|11,9|| align=right|2,915|| align=right|0,059|| align=right|10,35|| align=right|4,976||MBA||10. januar 1983||Observatorij Palomar||K. Herkenhoff; G. Ojakangas
|-
|3533 Toyota||1986 UE|| align=right|12,8|| align=right|2,220|| align=right|0,118|| align=right|4,87|| align=right|3,307||MBA||30. oktober 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|3534 Sax||1936 XA|| align=right|12,4|| align=right|2,754|| align=right|0,194|| align=right|7,66|| align=right|4,570||MBA||15. december 1936||Uccle||E. Delporte
|-
|3535 Ditte||1979 SN11|| align=right|13,9|| align=right|2,301|| align=right|0,185|| align=right|1,58|| align=right|3,489||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3536 Schleicher||1981 EV20|| align=right|13,8|| align=right|2,343|| align=right|0,050|| align=right|6,56|| align=right|3,586||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3537 Jurgen||1982 VT|| align=right|13,1|| align=right|2,590|| align=right|0,156|| align=right|15,18|| align=right|4,169||MBA||15. november 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3538 Nelsonia||6548 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,646|| align=right|0,267|| align=right|4,21|| align=right|4,304||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3539 Weimar||1967 GF1|| align=right|13,0|| align=right|2,657|| align=right|0,158|| align=right|13,65|| align=right|4,330||MBA||11. april 1967||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3540 Protesilaos||1973 UF5|| align=right|9,0|| align=right|5,250|| align=right|0,118|| align=right|23,33|| align=right|12,03||JUT||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3541 Graham||1984 ML|| align=right|12,7|| align=right|2,460|| align=right|0,145|| align=right|4,01|| align=right|3,858||MBA||18. junij 1984||Bickley||Perth Observatory
|-
|3542 Tanjiazhen||1964 TN2|| align=right|11,7|| align=right|3,169|| align=right|0,094|| align=right|8,09|| align=right|5,640||MBA||9. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|3543 Ningbo||1964 VA3|| align=right|11,5|| align=right|3,179|| align=right|0,171|| align=right|1,05|| align=right|5,667||MBA||11. november 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|3544 Borodino||1977 RD4|| align=right|12,5|| align=right|2,402|| align=right|0,221|| align=right|8,91|| align=right|3,721||MBA||7. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3545 Gaffey||1981 WK2|| align=right|12,1|| align=right|2,871|| align=right|0,056|| align=right|2,98|| align=right|4,863||MBA||20. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3546 Atanasoff||1983 SC|| align=right|12,7|| align=right|2,695|| align=right|0,024|| align=right|7,04|| align=right|4,423||MBA||28. september 1983||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|3547 Serov||1978 TM6|| align=right|13,3|| align=right|2,477|| align=right|0,053|| align=right|3,92|| align=right|3,899||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3548 Eurybates||1973 SO|| align=right|9,5|| align=right|5,159|| align=right|0,089|| align=right|8,08|| align=right|11,72||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3549 Hapke||1981 YH|| align=right|12,7|| align=right|2,761|| align=right|0,166|| align=right|7,55|| align=right|4,588||MBA||30. december 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3550 Link||1981 YS|| align=right|11,9|| align=right|2,925|| align=right|0,161|| align=right|14,69|| align=right|5,003||MBA||20. december 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|3551 Verenia||1983 RD|| align=right|16,75|| align=right|2,093|| align=right|0,488|| align=right|9,52|| align=right|3,027||AMR||12. september 1983||Observatorij Palomar||R. S. Dunbar
|-
|3552 Don Quixote||1983 SA|| align=right|13,0|| align=right|4,231|| align=right|0,713|| align=right|30,87|| align=right|8,703||AMR||26. september 1983||Zimmerwald||P. Wild
|-
|3553 Mera||1985 JA|| align=right|16,5|| align=right|1,645|| align=right|0,321|| align=right|36,77|| align=right|2,110||AMR||14. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3554 Amun||1986 EB|| align=right|15,82|| align=right|,974|| align=right|0,281|| align=right|23,37|| align=right|,961||ATN||4. marec 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|3555 Miyasaka||1931 TC1|| align=right|12,7|| align=right|2,734|| align=right|0,237|| align=right|9,47|| align=right|4,520||MBA||6. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3556 Lixiaohua||1964 UO|| align=right|12,5|| align=right|3,156|| align=right|0,227|| align=right|9,24|| align=right|5,606||MBA||30. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|3557 Sokolsky||1977 QE1|| align=right|10,8|| align=right|4,004|| align=right|0,174|| align=right|6,04|| align=right|8,010||HLD||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3558 Shishkin||1978 SQ2|| align=right|12,5|| align=right|2,442|| align=right|0,066|| align=right|13,39|| align=right|3,816||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3559 Violaumayer||1980 PH|| align=right|13,8|| align=right|2,485|| align=right|0,217|| align=right|3,82|| align=right|3,917||MBA||8. avgust 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3560 Chenqian||1980 RZ2|| align=right|10,5|| align=right|3,019|| align=right|0,115|| align=right|9,28|| align=right|5,244||MBA||3. september 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|3561 Devine||1983 HO|| align=right|10,7|| align=right|3,959|| align=right|0,131|| align=right|9,66|| align=right|7,876||HLD||18. april 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3562 Ignatius||1984 AZ|| align=right|13,1|| align=right|2,339|| align=right|0,156|| align=right|5,73|| align=right|3,576||MBA||8. januar 1984||Anderson Mesa||J. Wagner
|-
|3563 Canterbury||1985 FE|| align=right|11,9|| align=right|2,795|| align=right|0,177|| align=right|6,95|| align=right|4,673||MBA||23. marec 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|3564 Talthybius||1985 TC1|| align=right|9,0|| align=right|5,228|| align=right|0,040|| align=right|15,50|| align=right|11,96||JUT||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3565 Ojima||1986 YD|| align=right|11,3|| align=right|3,214|| align=right|0,114|| align=right|7,30|| align=right|5,762||MBA||22. december 1986||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|3566 Levitan||1979 YA9|| align=right|12,8|| align=right|2,361|| align=right|0,127|| align=right|2,28|| align=right|3,627||MBA||24. december 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3567 Alvema||1930 VD|| align=right|12,5|| align=right|2,784|| align=right|0,315|| align=right|6,83|| align=right|4,644||MBA||15. november 1930||Uccle||E. Delporte
|-
|3568 ASCII||1936 UB|| align=right|12,1|| align=right|3,137|| align=right|0,245|| align=right|19,46|| align=right|5,555||MBA||17. oktober 1936||Nica||M. Laugier
|-
|3569 Kumon||1938 DN1|| align=right|12,7|| align=right|2,592|| align=right|0,124|| align=right|14,05|| align=right|4,173||MBA||20. februar 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3570 Wuyeesun||1979 XO|| align=right|11,4|| align=right|3,022|| align=right|0,089|| align=right|11,33|| align=right|5,251||MBA||14. december 1979||Nanking||Purple Mountain
|-
|3571 Milanstefanik||1982 EJ|| align=right|11,1|| align=right|3,940|| align=right|0,116|| align=right|7,83|| align=right|7,819||HLD||15. marec 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|3572 Leogoldberg||1954 UJ2|| align=right|12,7|| align=right|2,705|| align=right|0,134|| align=right|3,41|| align=right|4,447||MBA||28. oktober 1954||Brooklyn||Indiana University
|-
|3573 Holmberg||1982 QO1|| align=right|12,7|| align=right|2,239|| align=right|0,067|| align=right|2,77|| align=right|3,350||MBA||16. avgust 1982||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|3574 Rudaux||1982 TQ|| align=right|13,8|| align=right|2,419|| align=right|0,186|| align=right|4,67|| align=right|3,762||MBA||13. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3575 Anyuta||1984 DU2|| align=right|11,9|| align=right|2,750|| align=right|0,124|| align=right|7,77|| align=right|4,559||MBA||26. februar 1984||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3576 Galina||1984 DB3|| align=right|13,1|| align=right|2,396|| align=right|0,132|| align=right|10,12|| align=right|3,707||MBA||26. februar 1984||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3577 Putilin||1969 TK|| align=right|10,4|| align=right|3,950|| align=right|0,194|| align=right|3,74|| align=right|7,849||HLD||7. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3578 Carestia||1977 CC|| align=right|11,6|| align=right|3,207|| align=right|0,213|| align=right|21,31|| align=right|5,742||MBA||11. februar 1977||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|3579 Rockholt||1977 YA|| align=right|14,2|| align=right|2,737|| align=right|0,355|| align=right|31,07|| align=right|4,526||MBA||18. december 1977||Piszkesteto||M. Lovas
|-
|3580 Avery||1983 CS2|| align=right|12,4|| align=right|2,864|| align=right|0,233|| align=right|3,40|| align=right|4,847||MBA||15. februar 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3581 Alvarez||1985 HC|| align=right|12,1|| align=right|2,772|| align=right|0,409|| align=right|28,82|| align=right|4,614||MBA||23. april 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3582 Cyrano||1986 TT5|| align=right|11,2|| align=right|3,003|| align=right|0,077|| align=right|10,88|| align=right|5,204||MBA||2. oktober 1986||Zimmerwald||P. Wild
|-
|3583 Burdett||1929 TQ|| align=right|13,3|| align=right|2,434|| align=right|0,177|| align=right|2,81|| align=right|3,796||MBA||5. oktober 1929||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|3584 Aisha||1981 TW|| align=right|12,1|| align=right|3,087|| align=right|0,099|| align=right|2,13|| align=right|5,423||MBA||5. oktober 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3585 Goshirakawa||1987 BE|| align=right|12,4|| align=right|3,068|| align=right|0,190|| align=right|3,03|| align=right|5,374||MBA||28. januar 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|3586 Vasnetsov||1978 SW6|| align=right|13,0|| align=right|2,460|| align=right|0,117|| align=right|9,85|| align=right|3,859||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3587 Descartes||1981 RK5|| align=right|12,2|| align=right|2,704|| align=right|0,038|| align=right|7,85|| align=right|4,446||MBA||8. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3588 Kirik||1981 TH4|| align=right|11,9|| align=right|3,216|| align=right|0,206|| align=right|6,35|| align=right|5,766||MBA||8. oktober 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3589 Loyola||1984 AB1|| align=right|13,7|| align=right|2,246|| align=right|0,165|| align=right|4,47|| align=right|3,364||MBA||8. januar 1984||Anderson Mesa||J. Wagner
|-
|3590 Holst||1984 CQ|| align=right|13,1|| align=right|2,251|| align=right|0,081|| align=right|6,71|| align=right|3,378||MBA||5. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3591 Vladimirskij||1978 QJ2|| align=right|11,5|| align=right|3,162|| align=right|0,145|| align=right|1,15|| align=right|5,623||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3592 Nedbal||1980 CT|| align=right|13,7|| align=right|2,347|| align=right|0,191|| align=right|9,67|| align=right|3,595||MBA||15. februar 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3593 Osip||1981 EB20|| align=right|14,6|| align=right|2,152|| align=right|0,094|| align=right|1,12|| align=right|3,156||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3594 Scotti||1983 CN|| align=right|12,7|| align=right|2,534|| align=right|0,030|| align=right|14,63|| align=right|4,033||MBA||11. februar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3595 Gallagher||1985 TF1|| align=right|12,9|| align=right|2,666|| align=right|0,124|| align=right|2,80|| align=right|4,353||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3596 Meriones||1985 VO|| align=right|9,2|| align=right|5,144|| align=right|0,074|| align=right|23,57|| align=right|11,67||JUT||14. november 1985||Brorfelde||P. Jensen; K. Augustesen
|-
|3597 Kakkuri||1941 UL|| align=right|11,6|| align=right|3,169|| align=right|0,189|| align=right|2,51|| align=right|5,640||MBA||15. oktober 1941||Turku||L. Oterma
|-
|3598 Saucier||1977 KK1|| align=right|11,6|| align=right|3,174|| align=right|0,106|| align=right|00,78|| align=right|5,654||MBA||18. maj 1977||Observatorij Palomar||E. Howell Bus
|-
|3599 Basov||1978 PB3|| align=right|11,8|| align=right|3,160|| align=right|0,122|| align=right|1,65|| align=right|5,618||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3600 Archimedes||1978 SL7|| align=right|12,9|| align=right|2,566|| align=right|0,136|| align=right|7,92|| align=right|4,109||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3601 Velikhov||1979 SP9|| align=right|12,3|| align=right|3,254|| align=right|0,146|| align=right|2,30|| align=right|5,869||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3602 Lazzaro||1981 DQ2|| align=right|14,3|| align=right|2,267|| align=right|0,134|| align=right|5,59|| align=right|3,412||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3603 Gajdusek||1981 RM|| align=right|12,9|| align=right|2,570|| align=right|0,124|| align=right|5,23|| align=right|4,120||MBA||5. september 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|3604 Berkhuijsen||5550 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,600|| align=right|0,119|| align=right|12,03|| align=right|4,191||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3605 Davy||1932 WB|| align=right|13,0|| align=right|2,252|| align=right|0,081|| align=right|3,93|| align=right|3,378||MBA||28. november 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|3606 Pohjola||1939 SF|| align=right|12,4|| align=right|2,607|| align=right|0,230|| align=right|12,40|| align=right|4,210||MBA||19. september 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|3607 Naniwa||1977 DO4|| align=right|14,6|| align=right|2,247|| align=right|0,069|| align=right|2,85|| align=right|3,367||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|3608 Kataev||1978 SD1|| align=right|10,9|| align=right|3,381|| align=right|0,145|| align=right|11,04|| align=right|6,217||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3609 Liloketai||1980 VM1|| align=right|11,9|| align=right|3,125|| align=right|0,242|| align=right|4,86|| align=right|5,522||MBA||13. november 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|3610 Decampos||1981 EA1|| align=right|13,9|| align=right|2,149|| align=right|0,047|| align=right|2,08|| align=right|3,150||MBA||5. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|3611 Dabu||1981 YY1|| align=right|12,7|| align=right|2,788|| align=right|0,215|| align=right|8,47|| align=right|4,654||MBA||20. december 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|3612 Peale||1982 TW|| align=right|13,8|| align=right|2,441|| align=right|0,185|| align=right|3,38|| align=right|3,812||MBA||13. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3613 Kunlun||1982 VJ11|| align=right|12,7|| align=right|2,370|| align=right|0,076|| align=right|7,42|| align=right|3,648||MBA||10. november 1982||Nanking||Purple Mountain
|-
|3614 Tumilty||1983 AE1|| align=right|10,7|| align=right|2,981|| align=right|0,131|| align=right|16,66|| align=right|5,147||MBA||12. januar 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3615 Safronov||1983 WZ|| align=right|11,2|| align=right|3,173|| align=right|0,118|| align=right|2,11|| align=right|5,650||MBA||29. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3616 Glazunov||1984 JJ2|| align=right|12,2|| align=right|2,602|| align=right|0,123|| align=right|12,78|| align=right|4,197||MBA||3. maj 1984||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3617 Eicher||1984 LJ|| align=right|12,0|| align=right|2,627|| align=right|0,113|| align=right|14,51|| align=right|4,258||MBA||2. junij 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3618 Kuprin||1979 QP8|| align=right|12,5|| align=right|3,156|| align=right|0,182|| align=right|2,01|| align=right|5,607||MBA||20. avgust 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3619 Nash||1981 EU35|| align=right|13,9|| align=right|2,389|| align=right|0,239|| align=right|4,05|| align=right|3,691||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3620 Platonov||1981 RU2|| align=right|12,2|| align=right|2,994|| align=right|0,108|| align=right|8,97|| align=right|5,180||MBA||7. september 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3621 Curtis||1981 SQ1|| align=right|12,2|| align=right|3,095|| align=right|0,196|| align=right|2,70|| align=right|5,445||MBA||26. september 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3622 Ilinsky||1981 SX7|| align=right|11,4|| align=right|3,392|| align=right|0,035|| align=right|4,95|| align=right|6,246||MBA||29. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3623 Chaplin||1981 TG2|| align=right|12,1|| align=right|2,853|| align=right|0,088|| align=right|3,08|| align=right|4,817||MBA||4. oktober 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3624 Mironov||1982 TH2|| align=right|13,6|| align=right|2,359|| align=right|0,120|| align=right|4,19|| align=right|3,622||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|3625 Fracastoro||1984 HZ1|| align=right|11,5|| align=right|3,058|| align=right|0,114|| align=right|5,03|| align=right|5,347||MBA||27. april 1984||La Silla||W. Ferreri
|-
|3626 Ohsaki||1929 PA|| align=right|12,1|| align=right|3,149|| align=right|0,161|| align=right|4,09|| align=right|5,588||MBA||4. avgust 1929||Heidelberg||Max Wolf
|-
|3627 Sayers||1973 DS|| align=right|13,2|| align=right|2,349|| align=right|0,147|| align=right|9,71|| align=right|3,600||MBA||28. februar 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|3628 Božnemcova||1979 WD|| align=right|12,6|| align=right|2,539|| align=right|0,300|| align=right|6,90|| align=right|4,045||MBA||25. november 1979||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3629 Lebedinskij||1982 WK|| align=right|12,7|| align=right|2,403|| align=right|0,103|| align=right|5,64|| align=right|3,724||MBA||21. november 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|3630 Lubomir||1984 QN|| align=right|12,5|| align=right|2,768|| align=right|0,206|| align=right|7,40|| align=right|4,606||MBA||28. avgust 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|3631 Sigyn||1987 BV1|| align=right|10,5|| align=right|3,096|| align=right|0,074|| align=right|14,38|| align=right|5,448||MBA||25. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|3632 Grachevka||1976 SJ4|| align=right|12,6|| align=right|2,770|| align=right|0,309|| align=right|6,46|| align=right|4,609||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3633 Mira||1980 EE2|| align=right|13,6|| align=right|2,312|| align=right|0,102|| align=right|3,31|| align=right|3,515||MBA||13. marec 1980||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|3634 Iwan||1980 FV|| align=right|13,7|| align=right|2,246|| align=right|0,091|| align=right|4,31|| align=right|3,366||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|3635 Kreutz||1981 WO1|| align=right|14,8|| align=right|1,795|| align=right|0,085|| align=right|19,23|| align=right|2,405||MBA||21. november 1981||Calar Alto||L. Kohoutek
|-
|3636 Pajdusakova||1982 UJ2|| align=right|14,0|| align=right|2,277|| align=right|0,176|| align=right|4,11|| align=right|3,436||MBA||17. oktober 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|3637 O'Meara||1984 UQ|| align=right|12,1|| align=right|2,555|| align=right|0,126|| align=right|14,33|| align=right|4,084||MBA||23. oktober 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3638 Davis||1984 WX|| align=right|11,4|| align=right|3,015|| align=right|0,075|| align=right|11,31|| align=right|5,235||MBA||20. november 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3639 Weidenschilling||1985 TX|| align=right|13,7|| align=right|2,401|| align=right|0,100|| align=right|2,20|| align=right|3,721||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3640 Gostin||1985 TR3|| align=right|12,9|| align=right|2,225|| align=right|0,087|| align=right|4,31|| align=right|3,319||MBA||11. oktober 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3641 Williams Bay||A922 WC|| align=right|11,4|| align=right|2,992|| align=right|0,131|| align=right|16,13|| align=right|5,174||MBA||24. november 1922||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|3642 Frieden||1953 XL1|| align=right|11,2|| align=right|2,788|| align=right|0,080|| align=right|13,46|| align=right|4,654||MBA||4. december 1953||Sonneberg||H. Gessner
|-
|3643 Tienchanglin||1978 UN2|| align=right|13,2|| align=right|2,403|| align=right|0,150|| align=right|13,88|| align=right|3,725||MBA||29. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|3644 Kojitaku||1931 TW|| align=right|13,2|| align=right|2,249|| align=right|0,095|| align=right|3,54|| align=right|3,372||MBA||5. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3645 Fabini||1981 QZ|| align=right|12,1|| align=right|2,700|| align=right|0,082|| align=right|7,14|| align=right|4,436||MBA||28. avgust 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|3646 Aduatiques||1985 RK4|| align=right|13,7|| align=right|2,756|| align=right|0,105|| align=right|00,60|| align=right|4,574||MBA||11. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|3647 Dermott||1986 AD1|| align=right|11,4|| align=right|2,802|| align=right|0,101|| align=right|8,04|| align=right|4,689||MBA||11. januar 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3648 Raffinetti||1957 HK|| align=right|13,0|| align=right|2,416|| align=right|0,107|| align=right|7,90|| align=right|3,754||MBA||24. april 1957||La Plata||La Plata Observatory
|-
|3649 Guillermina||1976 HQ|| align=right|11,8|| align=right|3,141|| align=right|0,055|| align=right|7,15|| align=right|5,566||MBA||26. april 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|3650 Kunming||1978 UO2|| align=right|11,9|| align=right|3,129|| align=right|0,234|| align=right|14,63|| align=right|5,534||MBA||30. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|3651 Friedman||1978 VB5|| align=right|13,4|| align=right|2,380|| align=right|0,104|| align=right|7,32|| align=right|3,670||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|3652 Soros||1981 TC3|| align=right|13,0|| align=right|2,367|| align=right|0,194|| align=right|2,27|| align=right|3,641||MBA||6. oktober 1981||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3653 Klimishin||1979 HF5|| align=right|13,4|| align=right|2,237|| align=right|0,100|| align=right|4,96|| align=right|3,344||MBA||25. april 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3654 AAS||1949 QH1|| align=right|14,3|| align=right|2,263|| align=right|0,201|| align=right|2,11|| align=right|3,403||MBA||21. avgust 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|3655 Eupraksia||1978 SA3|| align=right|10,9|| align=right|3,994|| align=right|0,209|| align=right|3,85|| align=right|7,981||HLD||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3656 Hemingway||1978 QX|| align=right|13,6|| align=right|2,205|| align=right|0,140|| align=right|00,81|| align=right|3,273||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3657 Ermolova||1978 ST6|| align=right|12,7|| align=right|2,314|| align=right|0,132|| align=right|5,79|| align=right|3,519||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3658 Feldman||1982 TR|| align=right|13,8|| align=right|2,187|| align=right|0,065|| align=right|4,02|| align=right|3,233||MBA||13. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3659 Bellingshausen||1969 TE2|| align=right|13,6|| align=right|2,530|| align=right|0,120|| align=right|3,44|| align=right|4,024||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3660 Lazarev||1978 QX2|| align=right|11,5|| align=right|3,222|| align=right|0,086|| align=right|7,80|| align=right|5,783||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3661 Dolmatovskij||1979 UY3|| align=right|12,0|| align=right|2,932|| align=right|0,052|| align=right|1,95|| align=right|5,020||MBA||16. oktober 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3662 Dezhnev||1980 RU2|| align=right|12,0|| align=right|2,653|| align=right|0,172|| align=right|13,41|| align=right|4,320||MBA||8. september 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3663 Tisserand||1985 GK1|| align=right|12,5|| align=right|3,153|| align=right|0,170|| align=right|3,10|| align=right|5,597||MBA||15. april 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3664 Anneres||4260 P-L|| align=right|12,3|| align=right|2,797|| align=right|0,132|| align=right|3,60|| align=right|4,677||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3665 Fitzgerald||1979 FE|| align=right|12,6|| align=right|2,419|| align=right|0,089|| align=right|15,07|| align=right|3,762||MBA||19. marec 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|3666 Holman||1979 HP|| align=right|11,8|| align=right|3,122|| align=right|0,121|| align=right|2,36|| align=right|5,514||MBA||19. april 1979||Cerro Tololo||J. C. Muzzio
|-
|3667 Anne-Marie||1981 EF|| align=right|11,8|| align=right|3,081|| align=right|0,233|| align=right|16,26|| align=right|5,406||MBA||9. marec 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3668 Ilfpetrov||1982 UM7|| align=right|13,2|| align=right|2,189|| align=right|0,104|| align=right|3,08|| align=right|3,237||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3669 Vertinskij||1982 UO7|| align=right|13,2|| align=right|2,215|| align=right|0,071|| align=right|4,83|| align=right|3,296||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3670 Northcott||1983 BN|| align=right|12,0|| align=right|2,742|| align=right|0,020|| align=right|6,45|| align=right|4,539||MBA||22. januar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3671 Dionysus||1984 KD|| align=right|16,3|| align=right|2,198|| align=right|0,542|| align=right|13,55|| align=right|3,259||AMR PHA BIN||27. maj 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|3672 Stevedberg||1985 QQ|| align=right|13,3|| align=right|2,184|| align=right|0,140|| align=right|6,31|| align=right|3,227||MBA||22. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3673 Levy||1985 QS|| align=right|13,0|| align=right|2,347|| align=right|0,184|| align=right|7,10|| align=right|3,595||MBA||22. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3674 Erbisbuhl||1963 RH|| align=right|12,1|| align=right|2,362|| align=right|0,375|| align=right|21,03|| align=right|3,629||MBA||13. september 1963||Sonneberg||C. Hoffmeister
|-
|3675 Kemstach||1982 YP1|| align=right|11,0|| align=right|3,365|| align=right|0,096|| align=right|10,86|| align=right|6,171||MBA||23. december 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3676 Hahn||1984 GA|| align=right|13,9|| align=right|2,154|| align=right|0,054|| align=right|3,08|| align=right|3,161||MBA||3. april 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3677 Magnusson||1984 QJ1|| align=right|14,0|| align=right|2,267|| align=right|0,201|| align=right|4,30|| align=right|3,412||MBA||31. avgust 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3678 Mongmanwai||1966 BO|| align=right|12,6|| align=right|2,555|| align=right|0,188|| align=right|8,28|| align=right|4,083||MBA||20. januar 1966||Nanking||Purple Mountain
|-
|3679 Condruses||1984 DT|| align=right|13,6|| align=right|2,197|| align=right|0,221|| align=right|3,86|| align=right|3,256||MBA||24. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|3680 Sasha||1987 MY|| align=right|12,9|| align=right|2,226|| align=right|0,064|| align=right|5,51|| align=right|3,320||MBA||28. junij 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|3681 Boyan||1974 QO2|| align=right|13,7|| align=right|2,230|| align=right|0,185|| align=right|4,07|| align=right|3,330||MBA||27. avgust 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3682 Welther||A923 NB|| align=right|11,5|| align=right|2,755|| align=right|0,322|| align=right|13,57|| align=right|4,572||MBA||12. julij 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3683 Baumann||1987 MA|| align=right|11,3|| align=right|3,145|| align=right|0,111|| align=right|15,84|| align=right|5,576||MBA||23. junij 1987||La Silla||W. Landgraf
|-
|3684 Berry||1983 AK|| align=right|13,4|| align=right|2,289|| align=right|0,153|| align=right|6,82|| align=right|3,462||MBA||9. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3685 Derdenye||1981 EH14|| align=right|13,3|| align=right|2,666|| align=right|0,177|| align=right|15,13|| align=right|4,351||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3686 Antoku||1987 EB|| align=right|12,4|| align=right|2,739|| align=right|0,151|| align=right|5,72|| align=right|4,533||MBA||3. marec 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|3687 Dzus||A908 TC|| align=right|11,5|| align=right|2,730|| align=right|0,199|| align=right|15,81|| align=right|4,509||MBA||7. oktober 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|3688 Navajo||1981 FD|| align=right|14,9|| align=right|3,223|| align=right|0,479|| align=right|2,56|| align=right|5,784||MBA||30. marec 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3689 Yeates||1981 JJ2|| align=right|12,0|| align=right|2,884|| align=right|0,080|| align=right|9,35|| align=right|4,898||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3690 Larson||1981 PM|| align=right|13,8|| align=right|2,246|| align=right|0,166|| align=right|5,04|| align=right|3,365||MBA||3. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3691 Bede||1982 FT|| align=right|14,9|| align=right|1,775|| align=right|0,285|| align=right|20,38|| align=right|2,364||AMR||29. marec 1982||Cerro El Roble||L. E. Gonzalez
|-
|3692 Rickman||1982 HF1|| align=right|13,7|| align=right|2,725|| align=right|0,147|| align=right|11,38|| align=right|4,498||MBA||25. april 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3693 Barringer||1982 RU|| align=right|11,7|| align=right|3,145|| align=right|0,206|| align=right|14,92|| align=right|5,575||MBA||15. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3694 Sharon||1984 SH5|| align=right|10,3|| align=right|3,930|| align=right|0,206|| align=right|4,98|| align=right|7,789||HLD||27. september 1984||Observatorij Palomar||A. Grossman
|-
|3695 Fiala||1973 UU4|| align=right|13,9|| align=right|2,349|| align=right|0,232|| align=right|7,44|| align=right|3,600||MBA||21. oktober 1973||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|3696 Herald||1980 OF|| align=right|12,4|| align=right|3,116|| align=right|0,155|| align=right|10,17|| align=right|5,498||MBA||17. julij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3697 Guyhurst||1984 EV|| align=right|13,8|| align=right|2,368|| align=right|0,044|| align=right|6,76|| align=right|3,643||MBA||6. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3698 Manning||1984 UA2|| align=right|13,4|| align=right|2,245|| align=right|0,192|| align=right|3,53|| align=right|3,364||MBA||29. oktober 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3699 Milbourn||1984 UC2|| align=right|12,7|| align=right|2,400|| align=right|0,187|| align=right|5,72|| align=right|3,717||MBA||29. oktober 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3700 Geowilliams||1984 UL2|| align=right|12,5|| align=right|2,415|| align=right|0,227|| align=right|12,14|| align=right|3,751||MBA||23. oktober 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|3701 Purkyne||1985 DW|| align=right|12,3|| align=right|2,798|| align=right|0,094|| align=right|4,92|| align=right|4,680||MBA||20. februar 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|3702 Trubetskaya||1970 NB|| align=right|11,6|| align=right|2,620|| align=right|0,238|| align=right|15,65|| align=right|4,240||MBA||3. julij 1970||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3703 Volkonskaya||1978 PU3|| align=right|14,3|| align=right|2,332|| align=right|0,135|| align=right|6,75|| align=right|3,561||MBA||9. avgust 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3704 Gaoshiqi||1981 YX1|| align=right|12,5|| align=right|2,411|| align=right|0,051|| align=right|5,89|| align=right|3,744||MBA||20. december 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|3705 Hotellasilla||1984 ET1|| align=right|12,5|| align=right|3,120|| align=right|0,180|| align=right|1,40|| align=right|5,509||MBA||4. marec 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|3706 Sinnott||1984 SE3|| align=right|13,9|| align=right|2,190|| align=right|0,098|| align=right|3,51|| align=right|3,241||MBA||28. september 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3707 Schroter||1934 CC|| align=right|13,4|| align=right|2,615|| align=right|0,159|| align=right|12,56|| align=right|4,229||MBA||5. februar 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3708)||1974 FV1|| align=right|9,3|| align=right|5,222|| align=right|0,158|| align=right|13,37|| align=right|11,94||JUT||21. marec 1974||Cerro El Roble||University of Chile
|-
|3709 Polypoites||1985 TL3|| align=right|9,0|| align=right|5,262|| align=right|0,062|| align=right|19,61|| align=right|12,07||JUT||14. oktober 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3710 Bogoslovskij||1978 RD6|| align=right|12,8|| align=right|2,739|| align=right|0,162|| align=right|13,80|| align=right|4,533||MBA||13. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3711 Ellensburg||1983 QD|| align=right|12,9|| align=right|2,657|| align=right|0,168|| align=right|11,78|| align=right|4,330||MBA||31. avgust 1983||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|3712 Kraft||1984 YC|| align=right|11,6|| align=right|2,733|| align=right|0,257|| align=right|31,77|| align=right|4,517||MBA||22. december 1984||Mt. Hamilton||E. A. Harlan; A. R. Klemola
|-
|3713 Pieters||1985 FA2|| align=right|11,3|| align=right|3,018|| align=right|0,105|| align=right|11,39|| align=right|5,242||MBA||22. marec 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3714 Kenrussell||1983 TT1|| align=right|12,8|| align=right|2,564|| align=right|0,177|| align=right|14,39|| align=right|4,104||MBA||12. oktober 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3715 Stohl||1980 DS|| align=right|13,5|| align=right|2,316|| align=right|0,099|| align=right|5,94|| align=right|3,525||MBA||19. februar 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|3716 Petzval||1980 TG|| align=right|13,9|| align=right|2,398|| align=right|0,216|| align=right|2,53|| align=right|3,712||MBA||2. oktober 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|3717 Thorenia||1964 CG|| align=right|11,8|| align=right|3,153|| align=right|0,177|| align=right|2,57|| align=right|5,599||MBA||15. februar 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|3718 Dunbar||1978 VS10|| align=right|12,8|| align=right|2,635|| align=right|0,055|| align=right|3,56|| align=right|4,275||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|3719 Karamzin||1976 YO1|| align=right|13,8|| align=right|2,405|| align=right|0,209|| align=right|2,78|| align=right|3,729||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3720 Hokkaido||1987 UR1|| align=right|13,1|| align=right|2,320|| align=right|0,127|| align=right|6,81|| align=right|3,533||MBA||28. oktober 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|3721 Widorn||1982 TU|| align=right|11,7|| align=right|3,023|| align=right|0,079|| align=right|8,77|| align=right|5,255||MBA||13. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3722 Urata||1927 UE|| align=right|12,9|| align=right|2,236|| align=right|0,201|| align=right|6,46|| align=right|3,343||MBA||29. oktober 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3723 Voznesenskij||1976 GK2|| align=right|13,6|| align=right|2,256|| align=right|0,111|| align=right|1,38|| align=right|3,387||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3724 Annenskij||1979 YN8|| align=right|11,6|| align=right|2,763|| align=right|0,166|| align=right|7,74|| align=right|4,593||MBA||23. december 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3725 Valsecchi||1981 EA11|| align=right|13,7|| align=right|2,682|| align=right|0,205|| align=right|11,42|| align=right|4,392||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3726 Johnadams||1981 LJ|| align=right|12,2|| align=right|2,868|| align=right|0,073|| align=right|3,03|| align=right|4,855||MBA||4. junij 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3727 Maxhell||1981 PQ|| align=right|11,4|| align=right|3,321|| align=right|0,145|| align=right|5,31|| align=right|6,050||MBA||7. avgust 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|3728 IRAS||1983 QF|| align=right|11,5|| align=right|2,652|| align=right|0,212|| align=right|22,57|| align=right|4,317||MBA||23. avgust 1983||IRAS||IRAS
|-
|3729 Yangzhou||1983 VP7|| align=right|12,1|| align=right|2,625|| align=right|0,193|| align=right|13,44|| align=right|4,252||MBA||1. november 1983||Nanking||Purple Mountain
|-
|3730 Hurban||1983 XM1|| align=right|11,8|| align=right|2,725|| align=right|0,165|| align=right|6,97|| align=right|4,499||MBA||4. december 1983||Piszkesteto||M. Antal
|-
|3731 Hancock||1984 DH1|| align=right|10,3|| align=right|3,226|| align=right|0,124|| align=right|21,53|| align=right|5,794||MBA||20. februar 1984||Bickley||Perth Observatory
|-
|3732 Vavra||1984 SR1|| align=right|14,4|| align=right|2,159|| align=right|0,072|| align=right|1,56|| align=right|3,172||MBA||27. september 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3733 Yoshitomo||1985 AF|| align=right|13,0|| align=right|2,400|| align=right|0,193|| align=right|5,88|| align=right|3,716||MBA||15. januar 1985||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|3734 Waland||9527 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,747|| align=right|0,056|| align=right|3,49|| align=right|4,551||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3735 Trebon||1983 XS|| align=right|11,6|| align=right|3,109|| align=right|0,142|| align=right|5,23|| align=right|5,481||MBA||4. december 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3736 Rokoske||1987 SY3|| align=right|11,1|| align=right|3,017|| align=right|0,088|| align=right|11,32|| align=right|5,239||MBA||26. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3737 Beckman||1983 PA|| align=right|13,0|| align=right|2,407|| align=right|0,396|| align=right|20,15|| align=right|3,734||MBA||8. avgust 1983||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|3738 Ots||1977 QA1|| align=right|12,7|| align=right|2,225|| align=right|0,169|| align=right|1,26|| align=right|3,317||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3739 Rem||1977 RE2|| align=right|13,4|| align=right|2,216|| align=right|0,156|| align=right|4,63|| align=right|3,297||MBA||8. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3740 Menge||1981 EM|| align=right|13,9|| align=right|2,464|| align=right|0,266|| align=right|5,76|| align=right|3,868||MBA||1. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|3741 Rogerburns||1981 EL19|| align=right|13,2|| align=right|2,781|| align=right|0,151|| align=right|6,81|| align=right|4,637||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3742 Sunshine||1981 EQ27|| align=right|13,6|| align=right|2,557|| align=right|0,128|| align=right|2,74|| align=right|4,088||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3743 Pauljaniczek||1983 EW|| align=right|13,7|| align=right|2,202|| align=right|0,149|| align=right|3,33|| align=right|3,268||MBA||10. marec 1983||Anderson Mesa||E. Barr
|-
|3744 Horn-d'Arturo||1983 VE|| align=right|12,8|| align=right|2,627|| align=right|0,280|| align=right|3,77|| align=right|4,258||MBA||5. november 1983||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|3745 Petaev||1949 SF|| align=right|14,2|| align=right|2,431|| align=right|0,248|| align=right|9,03|| align=right|3,790||MBA||23. september 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3746 Heyuan||1964 TC1|| align=right|12,5|| align=right|3,177|| align=right|0,250|| align=right|1,03|| align=right|5,661||MBA||8. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|3747 Belinskij||1975 VY5|| align=right|11,1|| align=right|3,191|| align=right|0,115|| align=right|24,39|| align=right|5,699||MBA||5. november 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3748 Tatum||1981 JQ|| align=right|12,7|| align=right|2,534|| align=right|0,155|| align=right|5,99|| align=right|4,032||MBA||3. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3749 Balam||1982 BG1|| align=right|13,4|| align=right|2,237|| align=right|0,110|| align=right|5,39|| align=right|3,345||MBA BIN||24. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3750 Ilizarov||1982 TD1|| align=right|11,8|| align=right|3,019|| align=right|0,050|| align=right|10,44|| align=right|5,244||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov